Hellmüller ist der Familienname der folgenden Personen:

 Erika Hellmüller (1891–1982), Schweizer Sängerin 
 Franz Hellmüller (* 1973), Schweizer Jazzmusiker